Airbus VC-1A — aeronave atualmente usada para o transporte presidencial, desde 2013
 Boeing KC-137 — aeronave usada para o transporte presidencial entre 1986 e 2013
 Boeing VC-96 — aeronave usada para o transporte presidencial entre 1976 e 1985
 BAC VC-92 — aeronave usada para o transporte presidencial entre 1968 e 1976
 Vickers VC-90 — aeronave usada para o transporte presidencial entre 1954 e 1968
 Lockheed VC-66 — aeronave usada para o transporte presidencial entre 1941 e 1962